Сельский — многозначный термин; может означать:

Фамилия 
 Сельский, Владимир Александрович (1883—1951) — советский геофизик и геолог.
 Сельский, Роман Юлианович (1903—1990) — украинский и советский живописец.
 Сельский, Станислав Игоревич (род. 1991) — российский регбист.
 Сельский, Семён Петрович (1924—2004) — участник Великой Отечественной войны, командир батареи, Герой Советского Союза.

Прилагательное в названиях 
 «Сельский Вестник» — еженедельная народная газета, издаваемая при «Правительственном Вестнике».
 Сельский голова — главное должностное лицо села на Украине.
 Сельский округ — название административно-территориальных единиц низшего уровня в сельской местности в ряде стран.
 Сельский совет— название местного органа власти.
 Сельский староста — низшая ступень в иерархии сельской власти Российской империи.
 Сельский туризм — сектор туристской индустрии.
 Сельский час — программа Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

См. также 
 Сельская
 Сельская-Райх, Маргарита Ивановна